Relativitat doblement especial o relativitat especial deformada  – és una teoria modificada de relativitat especial en la que hi ha un observador-velocitat màxima independent i també un observador-escala d'energia màxima independent i escala de longitud mínima (el Planck energia i Planck longitud)
 Relativitat d'escala, teoria física desenvolupada inicialment per Laurent Nottale, que amplia la relativitat especial i general amb una nova formulació d'invariància d'escala que preserva una longitud de referència, que és la longitud de Planck
 Relativitat especial, teoria especial de la relativitat o relativitat restringida, va ser publicada per Albert Einstein el 1905, i descriu la física del moviment en absència de camps gravitacionals
 Relativitat Galileana, principi segons el qual «dos sistemes de referència en moviment relatiu de translació rectilínia uniforme són equivalents des del punt de vista mecànic; és a dir, els experiments mecànics es desenvolupen de la mateixa manera en tots dos, i les lleis de la mecànica són les mateixes» 
 Relativitat general, o teoria de la relativitat general, teoria geomètrica de la gravitació publicada per Albert Einstein 
 Teoria de la relativitat, teories que Albert Einstein va publicar entre 1905 i 1916, que tenen en comú el principi de relativitat, que afirma que les lleis de la física són les mateixes per a tots els observadors